Tschelyschew ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Walentinowitsch Tschelyschew (* 1955), russischer Politiker
 Jewgeni Petrowitsch Tschelyschew (1921–2020), russischer Indologe und Hochschullehrer